Prva liga SR Јugoslavije u fudbalu (2000/2001) była 9. edycją najwyższej piłkarskiej klasy rozgrywkowej w Jugosławii. W rozgrywkach brało udział 18 zespołów, grając systemem kołowym. Tytuł obroniła drużyna Crvena zvezda Belgrad. Tytuł króla strzelców zdobył Petar Divić, który w barwach klubu OFK Beograd strzelił 27 goli.

Zasady przyznawania punktów 
 Zwycięstwo: 3 punkty
 Remis: 1 punkt
 Porażka: 0 punktów

Tabela końcowa 

 Po sezonie FK Milicionar Belgrad oraz FK Radnički Obrenovac (10. miejsce w Srpskiej lidze Beograd) połączyły się i w sezonie 2001/02 będą występowały jako FK Radnički Obrenovac w Drugiej lidze SR Јugoslavije.

Zobacz też 
 Prva liga Srbije i Crne Gore

Bibliografia 
 

2000 w piłce nożnej
2001 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Serbii i Czarnogórze